Einspielen:
 Computer-Jargon für die Installation oder Aktualisierung einer Software.
 die Tonaufnahme von Musik auf Tonträger
 Das erste Spielen von vielen Musikinstrumenten zur Erzielung eines guten Klanges
 Begriff aus der Informationstechnik für einen Ladevorgang von Daten (Daten werden eingespielt).
 Eine Musikergruppe, ein Orchester spielt sich ein, bevor es mit der Aufführung eines Musikstückes, Werkes beginnt.
 Eine Sportlermannschaft (Fußball, Handball o. Ä.) spielt sich ein (wärmt die Muskeln u. v. a. m.), bevor das eigentliche Spiel beginnt.
 Eine Gruppe von Personen ist aufeinander eingespielt, wenn sie ein gut koordiniertes Verhalten zeigt, das sie sich im Laufe der Zeit erworben hat.